Dnevnik (kyrillisch Дневник, in einigen südslawischen Sprachen etwa Tagblatt, Tageszeitung oder auch Tagesschau) ist der Name folgender Zeitungen:

 Dnevnik (Ljubljana), eine slowenische Tageszeitung aus Ljubljana
 Dnevnik (Novi Sad), eine serbische Tageszeitung aus Novi Sad
 Dnevnik (Skopje), eine mazedonische Tageszeitung aus Skopje
 Dnevnik (Sofia), eine bulgarische Wirtschaftszeitung aus Sofia
 Dnevnik (Zagreb), eine kroatische Wirtschaftszeitung aus Zagreb

Daneben werden die Hauptnachrichtensendungen des Fernsehens in den Ländern des früheren Jugoslawien üblicherweise als Dnevnik bezeichnet.

Ein Kurzfilm aus dem Jahr 1974 von Nedeljko Dragić trägt ebenfalls diesen Namen, siehe Dnevnik (Kurzfilm).